Брихидо Малдонадо има више значења:

 Брихидо Малдонадо, Агва Едионда (Идалго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Брихидо Малдонадо (Виљагран), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику